Iglesia de Santa Quiteria puede hacer referencia a:
 Iglesia de Santa Quiteria, edificio en Alcázar de San Juan (España).
 Iglesia de Santa Quiteria, edificio en Casas de Ves (España).
 Iglesia de Santa Quiteria, edificio en Torás (España).
 Iglesia de Santa Quiteria, edificio en Torre Endoménech (España).